Tarrytown peut désigner :

États-Unis 
Tarrytown, petit village du comté de Montgomery, dans l'État de Géorgie ;
Tarrytown, ville du comté de Westchester, dans l'État de New York ;
Tarrytown, quartier de la ville d'Austin, dans le comté de Travis et l'État du Texas ;
« North Tarrytown » fut, de 1874 à 1997, le nom officiel de la ville de Sleepy Hollow, dans le comté de Westchester et l'État de New York.